Абдукадыр Даминович Юлдашев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 13 февраля 1921 года в кишлаке Ханабад, ныне город Кургантепинского района Андижанской области Узбекистана, в крестьянской семье. Узбек. Член КПСС. Брат Героя Советского Союза Абдуллаазиса Юлдашева.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1942 года. Воевал на Смоленском и 1-м Прибалтийском фронтах. 

С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1945—1975 гг. — военный руководитель в школе, комсомольский работник в Андижанской области, слушатель Ташкентской советско-партийной школы, секретарь Ходжаабадского райкома КП Узбекистана, председатель Ленинского районного Совета депутатов трудящихся Андижанской области, первый секретарь Мархаматского райкома КП Узбекистана.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 7-8-го созывов.

Умер в Узбекской ССР до 1985 года.

Награды и звания 
 орден Октябрьской Революции (10.12.1973)
 орден Трудового Красного Знамени (01.03.1965)
 орден Красной Звезды (12.03.1945)
 орден «Знак Почёта» (11.01.1957)

Примечания 

Персоналии:1-й Прибалтийский фронт
Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва